O Campeonato Sul-Matogrossense de Rugby é um torneio de Rugby Union, disputado anualmente por times do estado  de Mato Grosso do Sul.

O Campeonato
O Campeonato teve início no ano de 2005, sendo organizado pelos clubes participantes, a partir do ano de 2010 o campeonato passou a ser organizado pela Federação de Rugby de Mato Grosso do Sul.

Campeonatos anteriores

Times de Mato Grosso do Sul

Ver também
  Campeonato Brasileiro de Rugby
  Copa do Brasil de Rugby
  Copa Brasil Central de Rugby
  Campeonato Sul-Matogrossense de Rugby Sevens
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B

Ligações externas 
 Página oficial da Federação de Rugby de Mato Grosso do Sul

Campeonato Sul-mato-grossense de Rugby